Nikolaj Nikolajevič velkokníže ruský (; , Carskoje Selo – , Alupka) byl třetím synem ruského cara Mikuláše I. a mladší bratr Alexandra II. Zároveň byl také ruský polní maršál a hlavní velitel ruské armády v rusko-turecké válce roku (1877–1878). Nikolaj Nikolajevič starší byl zakladatelem větve Nikolajevičů ruského carského rodu Romanov-Holstein-Gottorp.

Někdy je označován jako velkokníže Nikolaj Nikolajevič starší pro odlišení od jeho staršího syna taktéž Nikolaje Nikolajeviče mladšího.

Rodina 
Nikolaj se v roce 1856 oženil s dcerou oldenburského vévody Petra, Alexandrou Petrovnou (1838–1900). Pár spolu měl dva syny:
 1. Nikolaj Nikolajevič mladší (18. 11. 1856 Petrohrad – 5. 1. 1929 Antibes), ruský velkokníže, generál ruské carské armády
 ⚭ 1907 princezna Anastázie Černohorská (23. 12. 1868 Cetinje – 25. 11. 1935, Antibes)
 2. Petr Nikolajevič (10. 1. 1864 Petrohrad – 17. 1. 1931 Antibes), ruský velkokníže
 ⚭ 1889 princezna Milica Černohorská (14. 7. 1866 Cetinje – 5. 9. 1951 Alexandrie)

Tento svazek trpěl problémy a tak měl Nikolaj Nikolajevič dlouhodobý poměr s Kateřinou Čislovou. Měli spolu 5 dětí:
 1. Olga Nikolajevna Nikolajeva (1868–1950)
 2. Vladimír Nikolajevič Nikolajev (1873–1942)
 3. Kateřina Nikolajevna Nikolajeva (1874–1940)
 4. Nikolaj Nikolajevič Nikolajev (1875–1902)
 5. Galina Nikolajevna Nikolajeva (1877–1878)

Externí odkazy

Vývod z předků 

Romanov-Holstein-Gottorp
Ruská velkoknížata
Narození v roce 1831
Narození 8. srpna
Narození v Petrohradu
Úmrtí v roce 1891
Úmrtí 25. dubna
Úmrtí na Krymu
Pohřbení v chrámu sv. Petra a Pavla v Petrohradu
Muži